Rutina může být:

 dovednost, zručnost, zběhlost, profesionálně zvládnutá obratnost
 profesionální rutina – běžná lidská profesionální činnost plně zažitá a zvládnutá
 řemeslná rutina – dobře zvládnuté řemeslo, někdy se může jednat i o pejorativní smysl (záleží zde na kontextu sdělení)
 počítačová rutina – rutinní počítačový program resp. nějaká část software, která je velice často úspěšně používána (dlouhodobě odladěna a spolehlivě odzkoušena)

Externí odkazy